Ángel Losada puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Ángel Losada Fernández, diplomático español;
 Ángel Losada Velasco, presentador de televisión español;
 Ángel Sánchez Losada, dirigente deportivo y abogado español.